Луис Густаво Лобо (; род. 9 ноября 1970, Буэнос-Айрес) — аргентинский профессиональный теннисист и теннисный тренер, специалист по игре в парах. Победитель 12 турниров АТР в парном разряде, чемпион Панамериканских игр 1995 года в мужском парном разряде, финалист Открытого чемпионата Франции 1998 года в миксте, тренер Марсело Риоса, Карлоса Мойи и Хуана Монако.

Игровая карьера 
Луис Лобо начал играть в теннис в 11 лет. В 1990 году он стал победителем двух серий «сателлитных» турниров — в Аргентине (как в одиночном, так и в парном разряде) и Чили. С начала 1991 года он уже регулярно выступал в профессиональных теннисных турнирах, в июле достигнув финала «челленджера» в бразильском Линсе, а в сентябре завоевав тиитул на турнире этого же уровня в Сан-Паулу в парном разряде. В 1992 году в Гуаруже (Бразилия) он впервые добрался до полуфинала турнира АТР в парном разряде и в дальнейшем сфокусировался на выступлениях в парах.

Свой первый титул в парных турнирах АТР Лобо завоевал в 1994 году в Афинах. Его партнёром по этой победе был испанец Хавьер Санчес, и в следующие три года они вместе выиграли ещё семь турниров, включая Открытый чемпионат Германии — турнир высшей категории — в 1997 году. Ещё пять финалов Санчес и Лобо проиграли, включая ещё один турнир высшей категории в Монте-Карло в 1995 году, а в 1996 году дошли до четвертьфинала Открытого чемпионата США. В течение этих лет им неоднократно удавалось брать верх над парами, входящими в число лидеров мирового рейтинга (Марк Вудфорд-Байрон Блэк в Монте-Карло в 1995 году, первая пара мира Тодд Вудбридж-Марк Вудфорд в Торонто в 1996 году, Паул Хархёйс-Якко Элтинг на Открытом чемпионате Германии и Даниэль Вацек-Евгений Кафельников на Открытом чемпионате Италии 1997 года). 1995 год они и сами завершили в числе ведущих пар мира, завоевав право на участие в итоговом турнире года, но там не сумели выйти из отборочной группы, выиграв лишь одну встречу из трёх. В 1997 году Санчес и Лобо оказались в рейтинге пар на десятом месте с 33 победами при 13 поражениях и лишь немного недотянули до второго попадания в итоговый турнир года. В июле 1997 года, вскоре после победы на Открытом чемпионате Германии, Лобо достиг высшего в карьере места в рейтинге, выйдя на 12-ю позицию.

В 1998 году Лобо также в основном выступал в паре с Санчесом и, хотя пара ни разу не доходила до финала, она показала несколько высоких результатов в наиболее престижных турнирах, включая четвертьфиналы на Открытом чемпионате Австралии и Открытом чемпионате США (где в первом круге была обыграна пятая сеяная пара Эллис Феррейра-Рик Лич) и полуфинал на Открытом чемпионате Италии (после очередной победы над Кафельниковым и Вацеком). Это позволило Лобо ещё на год остаться в числе 50 лучших парных теннисистов мира. В этом же году он показал свой лучший результат в миксте: на Открытом чемпионате Франции они с 16-летней Сереной Уильямс уже во втором круге обыграли посеянную первой пару Лариса Нейланд-Леандер Паес, а затем сломили сопротивление ещё двух сеяных пар, уступив лишь в финале старшей сестере Серены, Винус, и Джастину Гимелстобу. С 1995 по 1998 год он был постоянным игроком сборной Аргентины в Кубке Дэвиса, дважды — в 1996 и 1998 годах — добравшись с ней до плей-офф Мировой группы, а в 1995 году выиграл Панамериканские игры в Мар-дель-Плата в паре с Хавьером Франой и в командном зачёте.

Лобо почти не играл в первой половине 1999 года и полностью пропустил следующий, посвятив себя в этот период тренерской работе с чилийцем Марсело Риосом и вернувшись на корт в 2001 году. В этом сезоне он дважды выходил в финал турниров АТР в парном разряде (одна победа) и в последний раз сыграл в составе сборной Аргентины в Кубке Дэвиса, поучаствовав в разгромной победе над белорусской командой. Всего за годы выступлений за сборную он провёл 12 игр (11 в парном разряде) и одержал 8 побед (все в парах). В 2002 году Лобо трижды играл в финалах турниров АТР, в сентябре в Палермо завоевав свой 12-й титул, и окончил сезон в числе ста лучших парных игроков мира. Он завершил игровую карьеру в августе 2003 года.

Положение в рейтинге в конце сезона

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде 
 Поражение (1)

Финалы турниров АТР за карьеру

Тренерская карьера 
Уже в 1998 году Луис Лобо, которому было тогда 28 лет, стал тренером чилийского теннисиста Марсело Риоса, на тот момент одного из ведущих игроков мира, с которым неофициально работал и до этого. Контракт был заключён на два года, начиная с января 1999 года. Они несколько раз выступали вместе на турнирах АТР, а в одиночном разряде Риос за два года совместной работы выиграл четыре турнира, включая Открытый чемпионат Германии 1999 года, но задача победить на турнире Большого шлема осталась невыполненной.

В дальнейшем Лобо тренировал таких аргентинских игроков, как Хуан Монако, Мариано Сабалета и Агустин Кальери, а в 2006 году начал работать с испанцем Карлосом Мойей; их сотрудничество продолжалось до 2010 года, когда тяжёлая травма положила конец игровой карьере Мойи. С 2009 года Лобо также работал с аргентинцем Давидом Налбандяном.

В 2010 году Лобо в качестве капитана сборной Аргентины привёл её к победе в командном Кубке мира в Дюссельдорфе. В конце 2015 года он был назначен руководителем («министром») спортивного управления Буэнос-Айреса.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Аргентины
Чемпионы Панамериканских игр по теннису
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Теннисные тренеры Аргентины